Feltrinelli kan syfta på:

Giangiacomo Feltrinelli Editore – ett italienskt bokförlag
Feltrinelli (familj), italiensk företagarfamilj
Faustino Feltrinelli (1781–1848), italiensk företagsledare
Giacomo Feltrinelli (1829–1913), italiensk företagsledare
Giangiacomo Feltrinelli (1936–1972), italiensk företagsledare och bokförläggare
Inge Schoenthal Feltrinelli (1930–2018), tysk-italiensk företagsledare och bokförläggare